En python podemos utilizar distintos métodos para mejorar la eficiencia del código, una lista de comprensión trabaja como una expresión lambda en conjunto con un map, sin embargo elimina la tediosidad de escribir código poco legible.

Partes de una lista de comprensión 
Podemos dividirla en 3 partes.

 Una secuencia de entrada iterativa (puede ser una lista, un rango o cualquier secuencia) que iteramos usando un nombre de variable.
 Una expresión de salida
 Una condición opcional para que la variable pueda filtrar o mapear o hacer alguna acción lógica

Estructura en Python 
Como se mencionó hace un momento una ventaja de las listas de comprensión es la velocidad pero también la facilidad de lectura.

Si quisiéramos generar una lista de algunos números al cuadrado podríamos hacer algo como esto al principio.cuadrados = []
for x in range(10):
    cuadrados.append(x**2)
print(cuadrados)Sin embargo no seria eficiente ya que en la manera que se opera usamos mas memoria y procesos para lograr terminar la tarea, esta tarea podríamos completarla con una combinacion de map y lambda, si bien es sencillo el concepto y la técnica que se requiere apra hacerlo podría ser más complicado para las personas que apenas se familiarizan con el lenguaje aquí es donde llega las listas de comprensión.cuadrados = list(map(lambda x: x**2, range(10)))
print(cuadrados)Creemos la misma instrucción con una lista de comprensión, podemos ver que es un poco mas amigable que utilizar maps y lambdas.cuadrados = [x**2 for x in range(10)]
print(cuadrados)

Filtros en las listas de comprensión

Filtro simple 
Podemos agregar filtros a nuestras listas de compresión por ejemplo queremos obtener los números cuadrados del 0 al 9 pero queremos obtener el cuadrados de los números que sean pares.cuadrados = [x**2 for x in range(10) if x%2==0]
print(cuadrados)Esto podríamos verlo mediante de la siguiente tabla el resultado de esto seria [0, 4, 16, 36, 64]

Filtro if-else 
Podemos usar un "if-else" en la comprensión de una lista en Python. Refiérase al bloque de código de abajo, que encuentra impares y pares para una lista de números. Necesitamos especificar primero cuál es la salida, siguiendo la condición "if" y luego "if-else" seguido de cuál es la salida en "if-else".cuadrados = [(x, "par", x**2) if x%2==0 else (x, "impar", x**2) for x in range(10)]
print(cuadrados)El resultado se vería [(0, "par", 0), (1, "impar", 1), (2, "par", 4), ...]

Listas de comprensión multi-for 
Podemos trabajar en más de una dimensión utilizando listas de comprensión, supongamos que tenemos una matriz y queremos elevarla al cuadrado.matriz = [
[1,2,3],
[4,5,6],
[7,8,9]
]

cuadrados = [ x**2 for sublista in matriz for x in sublista ]
print(cuadrados)El resultado se guardaría en una única lista como un  Flatmap y imprimiríamos [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81] sin embargo si quisiéramos generarlo como una matriz podemos generar una lista de comprensión embebida.matriz = [
[1,2,3],
[4,5,6],
[7,8,9]
]

cuadrados = [ [ x**2 for x in sublista] for sublista in matriz]
print(cuadrados)Mismo resultado sin embargo ordenado de manera distinta [[1, 4, 9], [16, 25, 36], [49, 64, 81]].

Ventajas de las listas de compresión 

 Una de las ventajas significativas de la lista es que el desarrollador necesita escribir menos código.
 La comprensión de la lista a menudo se hace más fácil de entender.
 La velocidad de comprensión de la lista es notablemente mejor que la de los bucles de "for" cuando se añaden elementos a la lista.
 La comprensión de la lista es una excelente alternativa a las funciones de mapa y filtro incorporadas.

Otras compresiones 

 Diccionarios de compresión.
 Conjunto de compresión. 

Nota: aun no existen páginas de wikipedia para ambos.

Referencias

Bibliografía 
 Baijayanta, R. (2020). All About Python List Comprehension. Retrieved 6 October 2020, from https://towardsdatascience.com/all-about-python-list-comprehension-14dd979ec0d1

Enlaces externos 
 All about Python List Comprehension

Python